Real Talk Entertainment — санкраментський незалежний лейбл. Видає й керує записом нових альбомів платинових і золотих реп-артистів.

Дискографія

Альбоми 
2004
 Spice 1 та MC Eiht — The Pioneers
 Кул Кейт — Dr. Octagon Part 2
 Be Gee — Black Gorilla Mila Tactics
 Be Gee — Ya Gotta Be Gee
 Hollow Tip — Ghetto Famous
 D-Shot — Bosses in the Booth

2006;
 Young Noble та E.D.I. — Against All Oddz
 Layzie Bone та Young Noble — Thug Brothers
 Spice 1 та MC Eiht — Keep It Gangsta
 Bizzy Bone — The Story
 Bizzy Bone — The Midwest Cowboy
 Dead Prez та Outlawz — Soldier 2 Soldier
 Celly Cel — The Wild West
 Spice 1 — Life After Jive: 2000 to 2005
 Hillside Stranglaz — Bad Influence
 Stic.man та Young Noble — Soldier 2 Soldier 
 Brotha Lynch Hung — The New Season

2007
 Bone Brothers — Bone Brothers 2
 Bizzy Bone — Trials & Tribulations
 Bizzy Bone — Best of Bizzy Bone

2008
 Pastor Troy — Attitude Adjuster
 Lil' Flip — All Eyez on Us
 Bone Thugs-n-Harmony — Still Creepin on Ah Come Up
 8Ball — Doin' It Big
 YoungBloodZ — ATL's Finest
 MJG — Pimp Tight
 Lil' Scrappy — Prince of the South

2009
 Hell Rell — Hard as Hell
 Freeway — Philadelphia Freeway 2
 Haystak — The Natural II
 Sheek Louch — Life on D-Block
 Lil' Flip та Gudda Gudda — Certified
 AZ — Legendary
 Pastor Troy — Ready For War

2010
 Case — Here, My Love
 Pastor Troy — Attitude Adjuster 2
 Bizzy Bone — Best of Bizzy Bone Vol. 2
 Young Buck — The Rehab
 Spice 1 — Best of Spice 1 Vol. 2
 Pastor Troy — Best of Pastor Troy (Vol. 1)
 Pastor Troy — Best of Pastor Troy (Vol. 2)
 8Ball & MJG — From the Bottom 2 the Top
 Chingy — Success & Failure
 Lil Scrappy — Prince of the South 2
 Layzie Bone та Bizzy Bone — Best of Bone Brothers
 MC Eiht — Best of MC Eiht
 Devin the Dude — Gotta Be Me

DVD 
2004
 D-Shot — Bosses in the Booth Vol.1
2006
 Brotha Lynch Hung — Ghetto Celebrities Vol. 1
 Мек Дре — Ghetto Celebrities Vol. 2

Посилання 
 

Американські лейбли звукозапису
Хіп-хоп лейбли звукозапису